

Бердетт — місто, штат Канзас
 Бердетт — селище, штат Нью-Йорк